Weißruthenien steht für:
 veraltete Bezeichnung für das Gebiet des heutigen Belarus
 Generalbezirk Weißruthenien als deutsche Verwaltungseinheit während des Zweiten Weltkriegs